L'édition 2012 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Juan Mónaco remporte l'épreuve en simple, David Marrero et Fernando Verdasco celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Alors que les 3 dernières éditions réunissaient 48 joueurs en simple, le tournoi revient en 2012 à un tableau de 32 joueurs. De fait, huit joueurs au lieu de seize bénéficient d'un statut de tête de série, mais sans exemption de .

Pendant le tournoi 
Le tenant du titre et tête de série  du tournoi Gilles Simon est éliminé dès le deuxième tour par l'ancien  mondial Tommy Haas. Cette élimination lui fait perdre deux places au classement ATP (il passe de  à ).

Lauréats 
Juan Mónaco remporte son  en simple en battant en finale Tommy Haas. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Italien. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, la paire espagnole David Marrero - Fernando Verdasco remporte son  en battant en finale Daniel Muñoz de la Nava et Rogério Dutra Silva. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Tennis masculin en 2012
Tennis en Allemagne en 2012
Tennis en juillet 2012